Александар Волков је освојио турнир. У финалу је победио Чака Адамса резултатом 6-2, 6-4.

Носиоци 

  Серђи Бругера (прво коло)
  Тод Мартин (друго коло)
  Јевгениј Кафељников (четвртфинале)
  Вејн Фереира (друго коло)

<li> Томас Мустер (прво коло)
<li> Марк Росе (полуфинале) 
<li> Петр Корда (четвртфинале)
<li> Андреа Гауденци (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 1994.